«Дехнаме», или «Дахнаме» («Десять писем») — произведения ряда восточных персоязычных и тюркоязычных авторов, которые отличаются особым литературным жанром и системой художественных образов.
  — один из стилей жанра маснави.
 «Дехнаме» — поэма Аухади на персидском языке (1306—1307 гг.), первое произведение жанра «наме».
 «Дехнаме» — поэма Шаха Исмаила Хатаи на азербайджанском языке (1506).
 «Дехнаме» — поэма Юсуфа Амири на узбекском языке (1429—1430 гг.).

Примечания